Barcelona Open Banc Sabadell 2015 — 63-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в испанском городе Барселона и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2015 году турнир прошёл с 20 по 26 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Кэй Нисикори
 в парном разряде —  Стефан Робер и  Йессе Хута Галунг

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал прошлогодний чемпион Кэй Нисикори (№ 4 в мире на тот момент), а вторым восьмикратный победитель соревнований Рафаэль Надаль. Испанский теннисист проиграл уже в третьем раунде № 13 посева Фабио Фоньини. Компанию Нисикори по финалу составил ещё один испанец Пабло Андухар. Японец на правах фаворита смог победить в решающем матче и защитить свой прошлогодний титул. В основных соревнованиях приняло участие три представителя России: Теймураз Габашвили, Андрей Кузнецов и Андрей Рублёв. Все россияне закончили своё выступление на стадии второго раунда.

Прошлогодние чемпионы парных соревнований Йессе Хута Галунг и Стефан Робер не защищали свой титул. Первая пара посева Ненад Зимонич и Марцин Матковский проиграли в первом же раунде. В их отсутствие победу на турнире одержали Марин Драганя и Хенри Континен, обыгравшие в финале Джейми Маррея и Джона Пирса.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Кэй Нисикори обыграл  Пабло Андухара со счётом 6-4, 6-4.
 Нисикори выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Андухар сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Секция 4

Парный турнир 
 Марин Драганя /  Хенри Континен обыграли  Джейми Маррея /  Джона Пирса со счётом 6-3, 6-7(6), [11-9].
 Драганя выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Континен выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Barcelona Open Banc Sabadell

 Мировой тур ATP 2015 года
 Мировой тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Испания
Теннис
Апрель 2015 года
2015
Спортивные соревнования в Барселоне